Целый ряд дисциплин лёгкой атлетики ранее входил в программу Олимпийских игр, но затем они были исключены.

Беговые дисциплины

60 метров

5 миль

200 метров с барьерами

2500 метров с препятствиями

2590 метров с препятствиями

3200 метров с препятствиями

4000 метров с препятствиями

Смешанная эстафета

Командный забег на 3000 м

Командный забег на 3 мили

Командный забег на 5000 метров

Командный забег на 4 мили

Кросс

Командный кросс

Ходьба

Ходьба на 3000 м

Ходьба на 3500 м

Ходьба на 10 км

Ходьба на 10 миль

Прыжки, метания, многоборье

Прыжки в длину с места

Тройной прыжок с места

Прыжки в высоту с места

Толкание ядра с двух рук

Метание диска — греческий стиль

Метание диска с двух рук

Метание веса в 56 фунтов

Метание копья — свободный стиль

Метание копья с двух рук

Троеборье

Пятиборье 

Лёгкая атлетика